«Бри́столь Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Бри́столь Си́ти»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Бристоль. Образован в 1897 году. Домашним стадионом клуба является «Аштон Гейт», вмещающий 27 тысяч зрителей. Цвета клуба — красно-белые.

В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Несмотря на то, что «Бристоль Сити» является английским клубом, он выиграл Кубок Уэльса в сезоне 1933/34.

«Бристоль Сити» является одним из двух профессиональных футбольных клубов, представляющих Бристоль, другим является «Бристоль Роверс», матчи против которого носят название .

История

Ранние годы (1897—1911) 
Клуб был основан в 1897 году под названием «Бристоль Саут Энд». Став профессиональным клубом и объединившись в 1900 году с другой местной командой «Бедминстер», название было изменено на «Бристоль Сити». В 1901 году клуб вступает в Футбольную Лигу, где был единственной нелондонской командой к югу от Бирмингема до 1920 года. Первая игра была сыграна против «Блэкпула» на «Блумфилд Роуд» 7 сентября 1901 года. «Сити» выиграли 2:0.

Впервые выйдя в Первый дивизион Футбольной лиги в 1906 году, «Бристоль Сити» сходу занимает в нём второе место, пропустив вперёд лишь «Ньюкасл Юнайтед». В 1909 клуб дошёл до финала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1. Но несмотря на эти локальные успехи в 1911 году «Сити» вылетает во Второй дивизион Футбольной лиги. Успехи 1906—1909 годов клуб так и не сможет повторить, а возвращения в элиту придётся ждать 65 лет.

Возвращение в элиту (1966—1980) 
В 1967 году на тренерский мостик клуба, находящегося во Втором дивизионе приходит Алан Дикс. В сезоне 1975/76 «Бристоль Сити» занимает второе место и выходит в Первый дивизион Футбольной лиги.

Второе пребывание в классе сильнейших получилось менее славным чем первое. Высшим достижением стало 13 место в сезоне 1978/79, а в следующем сезоне клуб вновь вылетает во Второй дивизион Футбольной лиги. После этого начался финансовый крах и скитания по низшим дивизионам.

Возрождение клуба (2005 — наши дни) 
В сентябре 2005 года тренером «Бристоль Сити», клуба Первой лиги (ставшего после учреждения Премьер-лиги и Чемпионшипа третьим эшелоном английского футбола), становится Гари Джонсон. Он обратил на себя внимание работой с командой «Йовил Таун», выведя её в Первую лигу. Под руководством этого специалиста «малиновки» заняли второе место в Первой лиге в сезоне 2006/07 и вышли в Чемпионшип.

В дебютном сезоне 2007/08 в Чемпионшипе команда сразу заняла четвёртое место и получила право побороться за выход в Премьер-лигу, но проиграла в финале плей-офф на «Уэмбли» «Халл Сити» со счётом 0:1, не сумев в третий раз в истории выйти в элитный дивизион.

Достижения 
 Финалист Кубка Англии:
 1908/09
 Второе место в Первом дивизионе:
 1906/07
 Чемпион Второго дивизиона:
 1905/06
 Чемпион Третьего южного дивизиона:
 1922/23, 1926/27, 1954/55
 Чемпион Футбольной лиги 1:
 2014/2015
 Обладатель Кубка Уэльса:
 1933/34
 Обладатель Трофея Футбольной лиги:
 1985/86, 2002/03, 2014/15
 Второе место в Лиге 1:
 2006/07
 Победитель Англо-шотландского кубка:
 1977/78

Текущий состав

Символика клуба

Логотип 
Эмблема клуба представляет собой упрощённую версию герба города Бристоль. С 1976 по 1994 на клубной эмблеме включала в себя изображение малиновки. Недавняя попытка клуба сменить эмблему была отвергнута разгневанными болельщиками.

Талисманом «Бристоль Сити» c 2005 года является малиновка Скрампи (Scrumpy the Robin).

Официальный гимн клуба «One For The Bristol City», записанный группой The Wurzels. Начиная с 1976 года, песня всегда звучит на «Эштон Гейт» во время выхода команды на поле.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Появились в 1894 году в Великобритании
Футбольные клубы Бристоля